Егор Сергеевич Кривошеев (12 ноября 1929 — 10 августа 2020) — передовик советского сельского хозяйства, дояр колхоза «Путь Ленина» Ейского района Краснодарского края, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 12 ноября 1929 года на территории современной Белгородской области в крестьянской русской семье. В 1933 году вся семья переехала на Кубань. С 1937 года проживали в селе Кухаривка Ейского района Краснодарского края.

Окончив начальную школу в возрасте 11-ти лет стал пасти колхозное стадо, доил коров, помогал матери на ферме. С пятнадцатилетнего возраста официально был трудоустроен в колхоз «Путь Ленина» Ейского района. В 1949 году был призван в Советскую Армию. После демобилизации вернулся на Кубань и продолжил работать скотником в колхозе. В 1960 году из-за острой нехватки дояров набрал группу из 20 коров и стал работать дояром. Эту профессию освоил в полной мере и проработал в ней до 1997 года. В 1964 году надоил от каждой закреплённой коровы по 4526 килограммов молока, в 1965 году — 4065 килограммов молока.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за успехи достигнутые в развитии животноводства увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Егору Сергеевичу Кривошееву присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В следующие годы продолжал показывать высокие производственные результаты, добивался больше 5000 килограммов молока от каждой коровы в среднем. Постоянно находился в передовиках производства, неоднократно поощрялся ценными подарками, грамотами и благодарностями. Общий трудовой стаж дояра составил 50 лет. Являлся персональным пенсионером союзного значения.

Проживал в селе Кухаривка Ейского района Краснодарского края. Умер 10 августа 2020 года.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (22.03.1966)
 два ордена Ленина (22.03.1966, 10.03.1976)
 Орден Октябрьской Революции (11.11.1986)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 другие медали.
 Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани (09.01.1996).

 Почётный гражданин Ейского района Краснодарского края (2013).

Примечания

Литература 
 Трудовая Слава Кубани. Под ред. Л. Н. Заздравных — Краснодар, 2003.

Ссылки 
 
 Коровы Егора понимают…
 
Животноводы СССР